Kazimierz Czerwiński (1888–1926) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Kazimierz Czerwiński (1916–) – oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, porucznik broni pancernej, cichociemny
 Kazimierz Czerwiński (1946–) – inżynier i polityk, poseł na Sejm X kadencji